Дубонт:

 Дубонт — озеро на территории Нунавут в Канаде.
 Дубонт — река на северо-западе Канады, правый приток реки Телон.